Владимир Пальмов:
 Пальмов, Владимир Александрович (1934—2018) — доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой «Механика и процессы управления» СПбГТУ в 1976—2013 гг.
 Пальмов, Владимир Васильевич (1880—1919) — священник Михайло-Архангельской церкви Орска (до 1917), последний городской голова (1917—1919) Орска.